Генна́дий Па́влович Тара́сов (род. 14 сентября 1947) — советский и российский .

Биография 
Окончил МГИМО (1970). С того же года на работе в МИД СССР. В 1982—1986 годах — советник Постоянного представительства СССР при ООН в Нью-Йорке. (Интересно свидетельство израильского дипломата Анны Азари: «примерно с 1985 года начались первые секретные переговоры (Израиля) с СССР. Переговоры шли через Геннадия Тарасова») В 1989—1990 годах — заместитель начальника Управления стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД СССР, возглавлял отдел Израиля и Палестины. В 1990—1991 годах — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Саудовской Аравии. В 1991—1996 годах — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Саудовской Аравии.

В 1996—1998 годах — директор Департамента информации и печати МИД РФ. В 1998—2002 годах — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии. В 2002—2007 годах — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле. В 2007—2008 годах — посол по особым поручениям МИД РФ. С 2008 г. — спецкоординатор ООН по выяснению судьбы пропавших без вести в ходе войны в Персидском заливе.

Награды 
 Знак почётного члена Фонда Андрея Первозванного (06 августа 2003)
 Орден Дружбы (6 декабря 2007).
 Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (16 декабря 2012).

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (18 октября 1990)
 Чрезвычайный и полномочный посол (27 января 1993)

Источники

Ссылки 
 Большая биографическая энциклопедия — Тарасов, Геннадий Павлович
 «Великая Россия. Имена» — Электронный энциклопедический справочник — Тарасов, Геннадий Павлович

Выпускники МГИМО
Послы СССР в Саудовской Аравии
Послы Российской Федерации в Саудовской Аравии
Послы Российской Федерации в Португалии
Послы Российской Федерации в Израиле
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Главы департаментов МИД России